Haas může znamenat:

příjmení osob
 Andreas Bang-Haas (1846–1925), dánský entomolog, lepidopterolog a obchodník s hmyzem
 Antonín Haas (1910–1971) – český archivář
 Charlie Haas (* 1972) – americký wrestler
 Georg Haas z Hasenfelsu (1841–1914) – podnikatel, spolumajitel porcelánky Haas & Czjzek v Horním Slavkově
 Hugo Haas (1901–1968) – český režisér, filmový a divadelní herec
 Jarmila Haasová-Nečasová (1896–1990) – česká novinářka a překladatelka
 Jiří Haas (* 1946) – český astronom a politik
 Josef Haas (politik) (1857–1908) – politik, obchodník, čestný občan města České Budějovice
 Josef Haas (skladatel) (1879–1960) – německý hudební modernista, Regerův žák
 Július Haas (* 1948) – slovenský hokejista
 Karel Haas – více osob
 Leo Haas (1901–1983) – opavský malíř, kreslíř, grafik a karikaturista
 Mario Haas (* 1974) – rakouský fotbalista
 Pavel Haas (1899–1944) – český hudební skladatel
 Přemysl Haas (* 1960) – český hudebník
 Tomáš Haas (1947–2018) – politický konzultant, novinář a publicista
 Tommy Haas (* 1978) – německý tenista
 Viktor Haas (podnikatel) – pražský podnikatel, koncem 19. století ředitel firmy Pražská tramway, která provozovala pražskou koňku
 Václav Haas (1694–1768) – český varhaník a skladatel
 Viktor Haas (politik) (1882–???) – československý meziválečný politik, poslanec za německé sociální demokraty
 Walter H. Haas (1917–2015) – americký amatérský astronom
 Willy Haas (1891–1973) – německý vydavatel, filmový kritik a scenárista
 Wolf Haas (* 1960) – rakouský spisovatel
 Wolfgang Haas (* 1948) – lichtenštejnský římskokatolický kněz a arcibiskup vaduzský

jiný význam
 Haas & Czjzek – Porcelánka v Horním Slavkově, jejímž spolumajitelem byl Georg Haas z Hasenfelsu
 Haas Ensemble – český smyčcový komorní orchestr
 Haas Formula – americká stáj Formule 1
 Haas-Haus – moderní budova v centru Vídně, naproti katedrále svatého Štěpána
 Pavel Haas Quartet – české smyčcové kvarteto

Podobné jméno 
 Haase

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení